Virginia Ruano Pascual e Paola Suárez erano le detentrici del titolo ma Suarez ha dovuto rinunciare a difenderlo per un infortunio alla schiena.

Ruano Pascual ha partecipato insieme a Conchita Martínez ma sono state sconfitte in semifinale da Lisa Raymond e Samantha Stosur.

Raymond e Stosur hanno superato in finale Elena Dement'eva e Flavia Pennetta con il risultato di 6–2, 5–7, 6–3.

Teste di serie

  Cara Black /  Rennae Stubbs (quarti di finale)
  Svetlana Kuznecova /  Alicia Molik (quarti di finale)
  Conchita Martínez /  Virginia Ruano Pascual (semifinale)
 Nadia Petrova /  Meghann Shaughnessy (terzo turno)
 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (terzo turno)
  Lisa Raymond /  Samantha Stosur (campionesse)
  Anna-Lena Grönefeld /  Martina Navrátilová (semifinale)
  Corina Morariu /  Patty Schnyder (quarti di finale)
 Anabel Medina Garrigues /  Dinara Safina (primo turno) 
 Shinobu Asagoe  Katarina Srebotnik (terzo turno) 
 Émilie Loit /  Nicole Pratt (terzo turno) 
 Li Ting /  Sun Tiantian (terzo turno) 
 Květa Peschke /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno) 
 Elena Dement'eva /  Flavia Pennetta (finale) 
 Janette Husárová /  Francesca Schiavone (primo turno) 
 Gisela Dulko /  Marija Kirilenko (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

US Open 2005